Квалификация (отборочный турнир) 18-го чемпионата мира по волейболу среди женщин среди стран-членов Конфедерации волейбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) проходила с 5 августа 2016 по 15 октября 2017 года. Первоначально заявки на участие поступили от 40 стран, но после отказа Монтсеррата и Белиза число участников сократилось до 38. Разыгрывалось 6 путёвок на чемпионат мира, которые выиграли сборные Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Канады, Кубы, Мексики и Тринидада и Тобаго. Сборная США в качестве действующего чемпиона мира от квалификации освобождена.

Команды-участницы 

От участия отказались первоначально заявленные , .

Формула соревнований 
Североамериканская квалификация состоит из трёх этапов отбора. 6 лучших по рейтингу сборных команд напрямую допущены в 3-й (финальный) раунд. Остальные участники начали отборочный турнир с 1-й стадии. 1-й и 2-й этапы квалификации проводятся в рамках трёх региональных ассоциаций — Центральноамериканской (AFECAVOL), Карибской (CAZOVA) и Восточно-карибской (ECVA). Путёвки в финальный этап получают по две лучшие команды от ассоциаций. 

Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед, затем — общее количество очков, соотношение партий, соотношение мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 команды получают по 5 очков, за победы 3:1 — по 4, 3:2 — по 3, за поражения 2:3 — по 2, 1:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 очки не начисляются.

1-й групповой этап

Зона CAZOVA

Группа А 
6—7.08.2016. Санта-Крус (Американские Виргинские острова)

 6 августа
 Кюрасао — Теркс и Кайкос 3:0 (25:9, 25:4, 25:7).
 Американские Виргинские острова — Барбадос 3:0 (25:14, 25:21, 25:15).
 7 августа
 Кюрасао — Барбадос 3:0 (25:11, 25:21, 25:14).
 Американские Виргинские острова — Теркс и Кайкос 3:0 (25:3, 25:11, 25:9).
 Барбадос — Теркс и Кайкос 3:0 (25:14, 25:5, 25:8).
 Кюрасао — Американские Виргинские острова 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).

Группа В 
26—27.11.2016. Ораньестад (Аруба)

 26 ноября
 Суринам — Гаити 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).
 Мартиника — Аруба 3:1 (25:19, 20:25, 26:24, 25:18).
 27 ноября
 Суринам — Мартиника 3:0 (25:18, 25:22, 25:19).
 Гаити — Аруба 3:0 (25:16, 25:18, 26:24).
 Мартиника — Гаити 3:2 (17:25, 25:19, 25:23, 23:25, 16:14).
 Суринам — Аруба 3:1 (25:19, 21:25, 25:13, 25:19).

Группа С 
12—13.11.2016. Джорджтаун (Каймановы острова)

 12 ноября
 Гваделупа — Багамские Острова 3:0 (25:21, 25:11, 26:24).
 Бонайре — Каймановы острова 3:0 (25:12, 25:15, 25:21).
 13 ноября
 Гваделупа — Бонайре 3:0 (25:14, 25:14, 25:10).
 Багамские Острова — Каймановы острова 3:0 (25:10, 25:12, 25:14).
 Багамские Острова — Бонайре 3:0 (25:16, 25:10, 25:11).
 Гваделупа — Каймановы острова 3:0 (25:14, 25:7, 25:16).

Зона ECVA

Группа А 
6—7.08.2016. Филипсбург (Синт-Мартен)

 6 августа
 Синт-Мартен — Ангилья 3:2 (23:25, 23:25, 26:24, 27:25, 15:11).
 Бермудские острова — Британские Виргинские острова 3:0 (25:8, 25:17, 25:20).
 Синт-Мартен — Бермудские острова 3:1 (25:22, 15:25, 25:22, 25:23).
 Ангилья — Британские Виргинские острова 3:0 (25:12, 25:20, 25:11).
 7 августа
 Бермудские острова — Ангилья 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:16).
 Синт-Мартен — Британские Виргинские острова 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:10).
 Матч за 3-е место. Ангилья — Британские Виргинские острова 3:1 (25:11, 28:30, 25:10, 25:12).
 ФИНАЛ. Бермудские острова — Синт-Мартен 3:1 (21:25, 25:13, 25:16, 25:18).

Группа В 
9—10.09.2016. Сент-Джонс (Антигуа и Барбуда)

 Монтсеррат — отказ.

 9 сентября
 Антигуа и Барбуда — Гренада 3:1 (24:26, 25:21, 25:19, 25:21).
 Гренада — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).
 10 сентября
 Антигуа и Барбуда — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:19, 25:11, 25:21).
 ФИНАЛ. Антигуа и Барбуда — Гренада 3:0 (25:13, 25:13, 27:25).

Группа С 
29—30.10.2016. Мариго (Сен-Мартен)

 29 октября
 Сен-Мартен — Саба 3:0 (25:10, 25:6, 25:14).
 Сент-Китс и Невис — Синт-Эстатиус 3:0 (25:20, 25:18, 25:2).
 Синт-Эстатиус — Саба 3:0 (25:10, 25:15, 25:14).
 Сен-Мартен — Сент-Китс и Невис 3:1 (25:18, 20:25, 25:19, 25:19).
 30 октября
 Сент-Китс и Невис — Саба 3:0 (25:5, 25:5, 25:3).
 Сен-Мартен — Синт-Эстатиус 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).
 Матч за 3-е место. Синт-Эстатиус — Саба 3:0 (25:14, 25:11, 25:6).
 ФИНАЛ. Сен-Мартен — Сент-Китс и Невис 3:0 (25:22, 25:23, 26:24).

Зона AFECAVOL 
30.11—4.12.2016. Манагуа (Никарагуа)

 Белиз — отказ.

 30 ноября
 Панама — Сальвадор 3:0 (25:23, 25:21, 25:23).
 Гватемала — Гондурас 3:2 (21:25, 22:25, 25:21, 25:17, 15:9).
 1 декабря
 Гватемала — Сальвадор 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).
 Никарагуа — Панама 3:1 (25:20, 20:25, 27:25, 25:16).
 2 декабря
 Гватемала — Панама 3:0 (25:17, 25:13, 25:23).
 Никарагуа — Гондурас 3:0 (25:18, 25:22, 25:16).
 3 декабря
 Сальвадор — Гондурас 3:2 (20:25, 25:21, 24:26, 25:18, 15:8).
 Никарагуа — Гватемала 3:0 (25:22, 25:14, 25:15).
 4 декабря
 Панама — Гондурас 3:1 (27:29, 25:13, 25:19, 25:23).
 Никарагуа — Сальвадор 3:0 (25:10, 25:22, 25:22).

Итоги 
Две лучшие команды зоны AFECAVOL (Никарагуа и Гватемала) вышли в 3-й (финальный) раунд квалификации. По две лучшие из групп зон CAZOVA и ECVA вышли во 2-й групповой раунд, где к ним присоединились Тринидад и Тобаго, Ямайка (CAZOVA), Сент-Люсия, Доминика (ECVA).

2-й групповой этап

Зона CAZOVA 
26—31.07.2017. Кингстон (Ямайка)

Группа D 

 26 июля
 Мартиника — Багамские Острова 3:0 (25:15, 25:19, 25:13).
 Тринидад и Тобаго — Гваделупа 3:0 (25:8, 25:17, 25:14).
 27 июля
 Мартиника — Гваделупа 3:0 (25:23, 25:19, 25:13).
 Тринидад и Тобаго — Багамские Острова 3:0 (25:14, 25:9, 25:18).
 28 июля
 Гваделупа — Багамские Острова 3:0 (25:22, 25:11, 25:19).
 Тринидад и Тобаго — Мартиника 3:0 (25:11, 25:23, 25:19).

Группа Е 

 26 июля
 Кюрасао — Суринам 3:2 (19:25, 25:19, 21:25, 25:19, 15:11).
 Ямайка — Американские Виргинские острова 3:0 (25:16, 25:18, 25:17).
 27 июля
 Суринам — Американские Виргинские острова 3:0 (25:23, 25:9, 25:22).
 Ямайка — Кюрасао 3:0 (25:20, 25:20, 25:21).
 28 июля
 Кюрасао — Американские Виргинские острова 3:2 (25:15, 32:34, 19:25, 25:21, 15:9).
 Ямайка — Суринам 3:1 (25:21, 23:25, 26:24, 25:20).

Плей-офф 
 29 июля. Матч за 7-е место. Американские Виргинские острова — Багамские Острова 3:1 (20:25, 25:13, 25:16, 25:18).
 29 июля. Четвертьфинал
 Суринам — Мартиника 3:1 (25:22, 25:23, 31:33, 25:21).
 Гваделупа — Кюрасао 3:2 (15:25, 25:18, 21:25, 25:22, 15:12).
 30 июля. Полуфинал
 Тринидад и Тобаго — Суринам 3:1 (21:25, 25:17, 25:16, 25:14).
 Ямайка — Гваделупа 3:0 (25:18, 25:12, 25:19).
 30 июля. Матч за 5-е место. Кюрасао — Мартиника 3:0 (25:19, 25:20, 25:21).
 31 июля. Матч за 3-е место. Суринам — Гваделупа 3:1 (25:15, 24:26, 25:17, 25:22).
 31 июля. ФИНАЛ. Тринидад и Тобаго — Ямайка 3:0 (25:12, 25:16, 25:10).

Итоги 
Итоговая расстановка: 1. Тринидад и Тобаго; 2. Ямайка; 3. Суринам; 4. Гваделупа; 5. Кюрасао; 6. Мартиника; 7. Американские Виргинские острова; 8 Багамские Острова. Две лучшие команды зоны CAZOVA (Тринидад и Тобаго и Ямайка) вышли в 3-й (финальный) раунд квалификации.

Зона ECVA 
В турнире, намеченном к проведению 6-11 сентября 2017 в Сент-Джонсе (Антигуа и Барбуда), должны были принять участие 8 сборных: Сент-Люсия, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Гренада, Бермудские острова, Сен-Мартен, Синт-Мартен. Из-за урагана Ирма турнир был перенесён, а затем отменён. Две путёвки в 3-й этап квалификации получили две лучшие по рейтингу сборные зоны — Сент-Люсия и Доминика.

3-й групповой этап 
Участники: Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Куба, Канада, Мексика, Коста-Рика (все освобождены от предыдущих раундов квалификации), Никарагуа, Гватемала, Тринидад и Тобаго, Ямайка, Сент-Люсия, Доминика (все по итогам зональных групповых турниров).

12 команд-участниц 3-го этапа квалификации делятся на 3 группы по 4 команды. По две лучшие команды от групп становятся обладателями путёвок на чемпионат мира.

Группа А 
13—15.10.2017. Санто-Доминго (Доминиканская Республика)

13 октября
 Пуэрто-Рико — Ямайка 3:0 (25:8, 25:10, 25:17).
 Доминиканская Республика — Гватемала 3:0 (25:7, 25:7, 25:11).

14 октября
 Пуэрто-Рико — Гватемала 3:0 (25:11, 25:16, 25:13).
 Доминиканская Республика — Ямайка 3:0 (25:14, 25:11, 25:6).

15 октября
 Гватемала — Ямайка 3:0 (25:23, 25:19, 25:20).
 Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (26:24, 25:21, 25:15).

Группа В 
28—30.09.2017. Ванкувер (Канада)

28 сентября
 Куба — Никарагуа 3:0 (25:8, 25:9, 25:19).
 Канада — Сент-Люсия 3:0 (25:8, 25:8, 25:8).

29 сентября
 Куба — Сент-Люсия 3:0 (25:6, 25:6, 25:12).
 Канада — Никарагуа 3:0 (25:13, 25:10, 25:8).

30 сентября
 Никарагуа — Сент-Люсия 3:0 (25:12, 25:11, 25:13).
 Канада — Куба 3:0 (25:18, 25:15, 25:23).

Группа С 
13—15.10.2017. Кува (Тринидад и Тобаго)

13 октября
 Мексика — Коста-Рика 3:0 (25:16, 25:18, 25:21).
 Тринидад и Тобаго — Доминика 3:0 (25:16, 25:7, 25:9).

14 октября
 Мексика — Доминика 3:0 (25:7, 25:13, 25:7).
 Тринидад и Тобаго — Коста-Рика 3:0 (25:19, 25:16, 25:22).

15 октября
 Коста-Рика — Доминика 3:0 (25:14, 25:13, 25:13).
 Мексика — Тринидад и Тобаго 3:2 (25:21, 25:22, 23:25, 22:25, 15:9).

Итоги 
По две лучшие команды от групп (Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Канада, Куба, Мексика и Тринидад и Тобаго) получили путёвки на чемпионат мира.

Примечания

Ссылки 
 Система квалификации на сайте NORCECA
 1-й групповой раунд
 2-й групповой раунд
 3-й групповой раунд (группа А)
 3-й групповой раунд (группа В)
 3-й групповой раунд (группа С)

Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2018 (квалификация)